Scheers est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Simone Scheers (née en 1943), une numismate belge spécialiste des monnaies celtiques
 Willy Scheers (né en 1947), un coureur cycliste professionnel belge

Voir aussi